Sacrifice — название альбомов ряда исполнителей:
 Sacrifice (альбом Black Widow) — дебютный студийный альбом английской рок-группы Black Widow, выпущенный в 1970 году.
 Sacrifice (альбом Гэри Ньюмана) — студийный альбом британского рок-музыканта Гэри Ньюмана, выпущенный в 1994 году.
 Sacrifice (альбом Motörhead) — двенадцатый студийный альбом британской рок-группы Motörhead, выпущенный в 1995 году.
 Sacrifice (альбом Danzig) — мини-альбом американской рок-группы Danzig, выпущенный в 1996 году.
 Sacrifice (альбом My Syxth Shadow) — второй студийный альбом итальянской рок-группы My Syxth Shadow, выпущенный в 2002 году.
 Sacrifice (альбом Sylver) — пятый студийный альбом бельгийской группы Sylver, выпущенный в 2009 году.
 Sacrifice (альбом Saxon) — двадцатый студийный альбом английской рок-группы Saxon, выпущенный в 2013 году.